Firsow ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wassiljewitsch Firsow (1941–2000), sowjetischer Eishockeyspieler
 Fjodor Wassiljewitsch Firsow (1908–1968), sowjetischer Kameramann
 Iwan Iwanowitsch Firsow (1730–1785), russischer Maler
 Wladimir Firsow (1925–1987), sowjetischer Science-Fiction-Autor